Мирзаи (, ) — старинный азербайджанский и армянский народный танец, распространённый в Азербайджане, Армении, Грузии и Иране. Согласно Большой советской энциклопедии, танец имеет иранское происхождение. Своё название танец получил в честь своего автора — Мирзы.

Азербайджанский вариант танца исполняется стариками, из-за чего известен также как «танец мудрости» или «танец стариков». Армянский вариант танца исполняется исключительно женщинами в возрасте на свадьбах. Относится к торжественно-величавым и грациозно-медленным сольным танцам. По тематическому содержанию азербайджанский вариант танца относится к бытовым танцам. Широко распространён азербайджанский вариант танца «Вокзалы-Мирзаи» (), а среди армянских вариантов танца из области Ширак выделяются «Старинный Мирзаи» () и «Таракяма-Мирзаи» ().

Исполнение 

Азербайджанский вариант танца очень торжественный и, как правило, исполняется сдержанно и в тяжёлом темпе держащими в руке платок мужчинами, а также женщинам. Чаще всего этот танец исполняется на свадьбах, но сегодня в Армении его исполняют по разным поводам.

В середине XIX века российский историк и этнограф Иван Иванович Шопен описывал танец «Мирзаи» следующим образом:

Русский этнограф П. Зелинский в 1882 году в своём описании свадебных традиций армян-переселенцев из Персии, проживавших в Нахичеванском уезде Эриванской губернии отмечал:

Различные варианты танца «Мирзаи» были записаны армянским фольклористом Аршаком Брутяном в Александрополе (Ширак) в конце XIX века.

Русский этнограф П. Востриков в своей статье «Музыка и песня у адербейджанских татар», опубликованной в 1912 году в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа», отмечал, что есть несколько танцев, которые пользуются у «адербейджанских татар» большой популярностью, один из которых называется по-азербайджански (у автора — «по-татарски») «мирзаи». Это был одним из тех танцев, который, согласно Вострикову, особенно нравился женщинам.

Благодаря тому, что дагестанские лезгины, рутульцы, цахуры издавна поддерживали тесные культурные и экономические связи с северными районами Азербайджана, танец «Мирзаи» танцевали также на свадьбах в южном Дагестане.

Музыкальная характеристика 
Музыкальный размер — 6/8. Темп — медленный. Лад — сегях.  В середине танца, состоящего из ряда основных танцевальных движений, появляются внезапные ферматы и длинные звуки в мелодии танца.

Танец в культуре 
Танец использован Узеиром Гаджибековым в его оперетте «Не та, так эта»: в четвёртом действии комедии «Мирзаи» на собственной свадьбе танцует главный герой комедии Мешади Ибад.

Образец танца присутствует в опере Захария Палиашвили «Абессалом и Этери».

Мелодия танца звучит в азербайджанском народном танце со стаканчиками.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Мирзаи // Армянская советская энциклопедия / Под ред. В. Амбарцумяна. — Ер.: Академия наук АрмССР, 1981. — Т. 7. — С. 617.

Ссылки 
 
 

Танцы по алфавиту
Азербайджанские народные танцы
Армянские народные танцы
Народные танцы